Hirvonen ist der Familienname folgender Personen:

 Armas Hirvonen (1896–1972), finnisch-estnischer Filmemacher
 Eero Hirvonen (* 1996), finnischer Nordischer Kombinierer
 Elina Hirvonen (* 1975), finnische Autorin und Regisseurin
 Heikki Hirvonen (1895–1973), finnischer Skisportler
Katri Hirvonen (* 1990), finnische Leichtathletin
 Martti Hirvonen (* 1975), deutsch-finnischer Eishockeyspieler
 Mikko Hirvonen (* 1980), finnischer Rallyefahrer
 Raimo Hirvonen (* 1957), finnischer Eishockeyspieler